Folklore может означать:

Музыка
 Folklore — альбом Нелли Фуртадо 2003 года.
 Folklore — альбом Тейлор Свифт 2020 года.
 Folklore — альбом группы 16 Horsepower 2002 года
 Folklore — альбом группы Big Big Train 2016 года

Другое
 Folklore — компьютерная игра

См. также 
 Фольклор